Kehrtwende steht für:

 einen Fahrtrichtungswechsel
 Kehrtwende (Film), einen deutschen Fernsehfilm aus dem Jahr 2011